

Geografia 
Antartide
 South Bay – baia di Doumer Island
 South Bay – baia dell'isola Livingston

Stati Uniti d'America
 South Bay – comune della contea di Palm Beach, in Florida
 South Bay – territorio della contea di Los Angeles, in California
 South Bay – territorio della contea di San Diego, in California
 South Bay – baia del Texas

Sport 
 South Bay Lakers – squadra di pallacanestro statunitense